Cioacă, Cioaca:
 Cristian Cioacă
 Florea Cioacă
 Titi Cioacă

Cioaca 
 Peștera din Cioaca Birtului
 Râul Cioaca Radeșului

Nume de familie românești
Toponime românești